Anåsjöarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anåsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,9 ha)
Anåsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 694957-134816), sjö i Härjedalens kommun,  (8,24 ha)
Anåsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 695145-134497), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn